Terk ist der Name von:

 Sonia Delaunay-Terk (1885–1979), französische Malerin und Designerin
 Steffen Terk (* 1950), deutscher Maler, Grafiker und Bildhauer